Packebusch ist der Name:
 des Ortsteils Packebusch der Stadt Kalbe in Sachsen-Anhalt
 des Wohnplatzes Packebusch (Osterburg) im Ortsteil Königsmark der Stadt Osterburg in Sachsen-Anhalt
 von Herbert Packebusch (* 1902), deutscher SS-Führer
 von Mattheus Packebusch († 1537), deutscher Jurist, Syndicus und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck